Чулница има више значења:

 Чулница (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Чулница (Јаломица), насеље у округу Јаломица у Румунији
 Општина Чулница (Јаломица), општина у округу Јаломица у Румунији